SRF () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 508 амінокислот, а молекулярна маса — 51 593.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів, білків розвитку, фосфопротеїнів.
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції.
Білок має сайт для зв'язування з ДНК.
Локалізований у ядрі. Бере участь у проліферації клітин до гладенько-м'язових в асоціації з міокардином.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Транскрипційні фактори